Šiljkovača est un toponyme qui peut désigner :
 Šiljkovača, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Šiljkovača, un village de Croatie situé dans la municipalité de Cetingrad, comitat de Karlovac.